Малышев Владимир Степанович (; род. 26 июля 1950, г. Донецк, Донецкая область, УССР, СССР) — генерал-полковник милиции Украины, Народный депутат Украины V, VI, VII созывов (2006 г.-2014), кандидат юридических наук (2013), Заслуженный юрист Украины (1997). Почетный гражданин Александровского района Донецкой области (решение № 4 / 35-235 Александровской районного совета от 21.12.2005).

Биография 
Родился 26 июля 1950 года в г. Сталино, переименованном в 1961 году в. Донецк. Отец, Малышев Степан Кузьмич, сталевар. Мать, Малышева Анна Дмитриевна.

Учёба 
В 1974 году окончил вечернее отделение Донецкого металлургического техникума, по специальности «Техник-металлург».

С 1975 по 1980 год учился в Харьковском юридическом институте, специальность: «Правоведение».

С 1989 по 1991 год учился в Академии МВД СССР, специальность: «Организация управления в сфере правопорядка».

Трудовая деятельность 
С 1967 по 1969 год — слесарь цеха металлических конструкций Донецкого металлургического завода.

С 1971 по 1975 год — старший контролер отдела технического качества мартеновского цеха Донецкого металлургического завода.

С марта 2005 по май 2006 года занимал должность директора департамента по безопасности АО «Систем Кэпитал Менеджмент»

Служба в вооруженных силах и органах правопорядка 
С ноября 1969 по ноябрь 1971 — служба в Группе советских войск в Германии

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 ноября 1968 принципиально нового порядка комплектования милиции путём направления на службу в милицию лучших представителей трудовых активов с предыдущим обсуждением кандидатур на собрании партийных и профсоюзных организаций и Положением о советской милиции, введенному в действие с 1 июля 1973, был направлен на работу в органы советской милиции.

05.1975-06.1976 — участковый инспектор милиции Куйбышевского райотдела внутренних дел г. Донецк. Первый учитель — Дмитрий Егорович Балычевцев.

06.1976-10.1978 — инспектор по профилактической службы ОКР Куйбышевского РОВД. Донецкая

10.1978-02.1980 — следователь Куйбышевского РОВД. Донецкая

02.1980-11.1983 — заместитель начальника Куйбышевского РОВД. Донецкая

11.1983-02.1984 — и. о. начальника Калининского РОВД. Донецкая

02.1984-04.1984 — начальник Калининского РОВД. Донецкая

04.1984-03.1988 — начальник Куйбышевского РОВД. Донецкая

03.1988-08.1989 — заместитель начальника УВД Донецкого горисполкома

08.1989-01.1991 — слушатель Академии МВД СССР

01.1991-03.1994 — начальник Калининского РОВД. Донецкая

04.1994 — освобожден от МВД Украины в связи в избранное судьей Калининского районного суда г. Донецка

04.1994 — 05.1995 судья Калининского районного суда г. Донецка

05.1995-06.1998 — заместитель начальника Управления — начальник следственного управления МВД Украины в Донецкой области

06.1998-05.2000 — первый заместитель начальника, начальник УБОП УМВД Украины в Донецкой области.

05.2000-01.2005 — начальник УМВД Украины в Донецкой области.

Политическая деятельность 
Депутат Донецкого облсовета (03.2002-04.2006), член Комиссии по вопросам экономической политики, бюджета и финансов

С июня 2006 года — народный депутат Верховной Рады Украины V созыва (от Партии регионов, № 64 в списке). Член Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (с июля 2006 года).

С ноября 2007 года — народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва (от Партии регионов, № 64 в списке). Глава Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (с декабря 2007 года), председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и парламентского контроля за деятельностью органов внутренних дел и других правоохранительных органов (с января 2008 года).

С ноября 2012 года по 27 ноября 2014 — народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва (№ 62 в партийном списке Партии регионов Украины). Председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и парламентского контроля за деятельностью органов внутренних дел и других правоохранительных органов.

Награды

Ордена 
 Орден «За Заслуги» III степени (3 июля 2001)
 Орден «За Заслуги» II степени (26 июля 2010),
 Орден Преподобного Ильи Муромца 2 степени (2002 год)
 Орден Преподобного Нестора Летописца 2 степени (2008 год)
 Орден Святого Равноапостольного князя Владимира 2 степени (2010 год)
 Орден Почаевской иконы Божией Матери (2011 год)
 Орден 1025-летия Крещения Киевской Руси (2013 год)
 Орден Украинской Православной Церкви Святого. Петра Могилы (11 ноября 2015)

Почетные грамоты 
 Почетная грамота Кабинета Министров Украины (2002 г.)
 Почетная грамота Верховной Рады Украины (2004)

Медали 
 «За безупречную службу» III (1983), II (1988), I в. (1993),

Нагрудные знаки и награды 
 Почетный знак Академии МВД СССР (1991).
 Почетный знак МВД Украины (2000).
 Неоднократно был награждён другими многочисленными медалями и наградами.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени